Olimpíada, període de quatre anys entre els Jocs Olímpics
 Olimpíada o Olímpia de l'Epir, esposa de Filip II de Macedònia i mare d'Alexandre el Gran
 Olimpíada de l'Epir, princesa de l'Epir, filla del rei Pirros
 Olimpíada (pintora), pintora de l'antiga Grècia, una de les sis artistes de l'antiguitat
 Olimpíada o Olímpia la diaconessa, santa del cristianisme
 Olimpíada de Larisa, esposa de Demetri el Bell